Dyce kan syfta på:

Platser 

 Dyce, en förort till Aberdeen

Personer 

 Alexander Dyce (1798–1869), skotsk utgivare och litteraturhistoriker
 Charles Andrew Dyce (1816–1853), konstnär från Singapore
 William Dyce (1806–1864), skotsk konstnär

Skotska efternamn